Заячковка — название населённых пунктов:

Украина 
 Заячковка — село в Уманском районе Черкасской области.
 Заячковка — село в Христиновском районе Черкасской области.